Списак градова у Уједињеном Краљевству укључује све градове који су закључно са 2012. годином добили статус града. Укупно постоји 69 градова од чега су 51 у Енглеској, 5 у Северној Ирској, 7 у Шкотској и 6 у Велсу. Пре 1888. године критеријум за добијање статуса града било је постојање катедрале.

Енглеска

Шкотска

Велс

Северна Ирска

Спољашње везе 
 Списак градова

Уједињено Краљевство

Уједињено Краљевство

hu:Az Egyesült Királyság városai
nl:Lijst van grote Britse steden
nn:Byar i Storbritannia
pl:Miasta ze statusem City w Wielkiej Brytanii